Верх-Кажа — село в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

География 
Расположено в верховье реки Кажа, в 12 км к северо-западу от центра сельского поселения села Красногорское.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от 171 жителя.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования регионального значения «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-34).

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)